Епи́скоп Марке́лл (в миру Ге́рман Генна́дьевич Ве́тров; 8 июня 1952, Минеральные Воды, Ставропольский край — 14 марта 2019, Санкт-Петербург) — архиерей Русской православной церкви; епископ Царскосельский, викарий Санкт-Петербургской епархии.

Настоятель Феодоровского государева собора в Царском селе.

Биография 
Как вспоминал епископ Маркелл, «с юных лет посещая Псково-Печерский монастырь, пребывая вблизи святынь и внимая трепетным молитвам монашеской братии, я проникался любовью к монашескому подвигу».

В 1970 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию. Во время обучения был иподиаконом у митрополита Никодима.

10 июня 1973 года в крестовом храме в митрополичьих покоях митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом был пострижен в монашество с наречением имени Маркелл в честь священномученика Маркелла. 17 июня был рукоположён в сан иеродиакона, а 25 апреля 1976 года — в сан иеромонаха.

С 1976 по 1977 год обучался на богословском факультете Экуменического института Боссэ (Швейцария).

В 1978 году окончил Ленинградскую духовную академию. В том же году стал преподавать в Ленинградских духовных школах. С 1982 года являлся преподавателем общецерковной истории Санкт-Петербургских духовных академии и семинарии.

9 октября 1988 года в академическом храме святого апостола Иоанна Богослова митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием был возведён в сан игумена.

С 1996 года является настоятелем Феодоровского Государева собора в Царском Селе.

20 апреля 1999 года в Феодоровском соборе в Царском Селе митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром был возведён в сан архимандрита.

19 июля 2006 года на заседании Священного синода было принято решение о возведении архимандрита Маркелла в сан епископа. 26 сентября в Золотом зале Митрополичьих покоев Александро-Невской лавры в Петербурге состоялось наречение архимандрита Маркелла во епископа Петергофского. 27 сентября в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга хиротонисан во епископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии. Хиротонию совершили патриарх Алексий II, митрополиты Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский Климент, архиепископ Берлинский и Германский Феофан (Галинский), архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон (Ишунин), архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл (Хазов), архиепископ Новгородский и Старорусский Лев (Церпицкий), архиепископ Тверской и Кашинский Виктор (Олейник), архиепископ Тихвинский Константин (Горянов) и епископ Архангельский и Холмогорский Тихон (Степанов). Это была первая архиерейская хиротония, совершенная в Санкт-Петербурге с 1987 года.

12 марта 2013 года решением Священного синода титул изменён на «Царскосельский».

Скончался в ночь на 14 марта 2019 года в Санкт-Петербурге, на 67-м году жизни, после продолжительной болезни. Отпевание состоялось 16 марта в Троицком соборе Александро-Невской лавры, после чего иерарха похоронили на Никольском кладбище монастыря.

Как отметили в Санкт-Петербургской епархии в связи с его кончиной: «Владыка Маркелл внес немалый вклад в развитие церковной жизни Северной столицы. С его именем связано возрождение царскосельских святынь. Среди его послушаний было руководство епархиальным отделом по взаимодействию со спортивными организациями».

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (8 июня 2007)
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (8 июня 2012)
 медаль святого апостола Петра I степени (Санкт-Петербургская епархия; 2 сентября 2012)
 медаль святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова III степени (Санкт-Петербургская духовная академия) (9 октября 2015)
 медаль святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова I степени (Санкт-Петербургская духовная академия) (29 июня 2018)

Примечания

Литература 
 Наречение и хиротония архимандрита Маркелла (Ветрова) во епископа Петергофского, викария Санкт-Петербургской епархии // Журнал Московской Патриархии. М., 2006. — № 10. — С. 45-49.

Ссылки 
 Маркелл, епископ Петергофский, викарий Санкт-Петербургской епархии (Ветров Герман Геннадьевич) на сайте Патриархия.Ru

Епископы Русской православной церкви
Викарии Санкт-Петербургской епархии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии (после 1946)
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры